David Price kan syfta på:
 David Price, en amerikansk basebollspelare
 David Price, en amerikansk politiker
 David Price, en brittisk boxare